12 Songs of Christmas – album studyjny z 1964 roku autorstwa Binga Crosby’ego, Franka Sinatry i Freda Waringa z jego zespołem The Pennsylvanians, zawierający 12 piosenek świątecznych. Piosenkarze współpracowali też przy albumie America, I Hear You Singing, który ukazał się wcześniej w tym samym roku.

Album został wydany ponownie w 1973 roku przez wytwórnię Warner Music Group.

Lista utworów

strona 1

strona 2

Twórcy 

 Bing Crosby (wokal)
 Frank Sinatra (wokal)
 Fred Waring & The Pennsylvanians (wokal)
 Sonny Burke (producent)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1964
Albumy Binga Crosby’ego
Albumy Franka Sinatry
Albumy studyjne
Albumy Reprise Records
Albumy kolędowe